Килиј има више значења:

 Килиј (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Килиј (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Килиј (Олт), насеље у округу Олт у Румунији